I Re Latini o Re Latini di Alba Longa sono una serie di leggendari re del Lazio e Alba Longa che, nella mitologia romana, colmano il vuoto fra Enea e la fondazione di Roma da parte di Romolo e Remo. Ascanio, il secondo della lista, fondò Alba Longa intorno al XII secolo a.C., qualche tempo dopo la distruzione di Troia, che secondo gli autori antichi si situava nell'anno 1184 a.C.

Lista

Secondo la versione di Tito Livio e Dionigi di Alicarnasso questa è la lista dei re Latini:

Enea
Ascanio, figlio di Enea e Creusa, regnò 38 anni
Silvio, fratello minore di Ascanio, figlio di Enea e Lavinia, regnò 29 anni
Enea Silvio, figlio di Silvio, regnò 31 anni
Latino Silvio, regnò 51 anni
Alba regnò 39 anni
Atys (in Tito Livio) o Capeto (in Dionigi) 
Capys
Capeto (II)
Tiberino Silvio, il Tevere prese nome da lui
Agrippa 
Romolo Silvio (in Tito Livio) o Alladio (in Dionigi) 
Aventino, il colle Aventino prese il suo nome
Proca
Amulio 
Numitore

Albero genealogico

Note

Bibliografia
Dionigi di Alicarnasso, I, 71.Dionigi di Alicarnasso, (I.66 ff.)
Diodoro Siculo, VII, 5.
Strabone, Geografia, V.
Tito Livio, Ab Urbe condita libri, I.
Virgilio, Eneide, VI, 767 e segg..